Emilio García peut désigner : 
 Emilio García Gómez (1905-1995), un arabiste et traducteur espagnol ;
 Emilio García Riera (1931-2002), un acteur, scénariste et critique de cinéma espagnol ;
 Emilio García (1981-), un artiste espagnol.